Le sigle EUTM peut faire référence à :
 une mission de formation de l'Union européenne () :
 EUTM Mali ;
 EUTM Somalia, en Somalie ;
 EUTM RCA, en République centrafricaine ;
 EUTM Mozambique (depuis 2021).

 marque européenne ().